La enciclopedia virtual Ekopedia (pronunciado e'kope'dja)  es un proyecto de enciclopedia práctica libre en línea que trata de las técnicas alternativas de vida y ecología.

Historia
En abril de 2005, nace el proyecto Ekopedia, con el objetivo de identificar, definir y explicar las técnicas alternativas de vida, acercando y profundizando el conocimiento del desarrollo sostenible al público.

Sobre el proyecto
Ekopedia se desarrolla en francés, con más de 2400 artículos; aunque muchos se encuentran en proceso de profundización o en la etapa de esbozo.

Todos los artículos se encuentran agrupados en 12 portales que abarcan aspectos básicos del día a día de las personas:
Nacer:
Aprender: 
Alimentarse: ''
Alojarse:
Vestirse:
Crear:
Pensar:
Convivir:
Cuidar:
Desplazarse:
Divertirse:
Comunicar: 

Cada portal posee categorías y subcategorías de acuerdo a los contenidos tratados.

Referencias

Véase también
Appropedia
Ecología
Movimiento ecologista
Conservación ambiental
Reciclaje

Enlaces externos 
Fundación Ekopedia en francés
 Ekopedia

Comunidades wiki
Enciclopedias en línea
Ecologismo